Вейк-ан-Зеє 2011(«ТАТА Стіл турнір»()) — шаховий турнір, що проходив з 14 по 30 січня 2011 року.

 Категорія: 20-а (середній рейтинг: 2740).
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Учасники

Результати за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
 Сторінка турніру на офіційному сайті змагань 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
2011 у шахах
Шахові турніри 2011
Січень 2011